Ю́рий Исаа́кович Беля́вский (29 июля 1948, Москва — 27 марта 2012, там же) — российский журналист и общественный деятель, главный редактор газеты «Культура» с 1996 по 2011 годы.

Биография 
В 1972 году окончил Московский институт управления.

С 1986 по 1991 год Белявский работал в журнале «Крокодил», затем сотрудничал с еженедельником «Россия», где был обозревателем, а затем заместителем главного редактора.

В 1993—1995 годах работал главным редактором еженедельника «Утро России».

С 1996 года возглавил газету «Культура». Был членом Союза журналистов России, Союза писателей Москвы, Союза театральных деятелей.

В октябре 2011 года «Культура» перестала выходить из-за финансовых трудностей, в начале ноября Белявский ушёл с должности главного редактора газеты. По его словам, перед его увольнением акции газеты скупались организациями, аффилированными с Никитой Михалковым.

Профессор кафедры международной журналистики МГИМО.

Похоронен в Москве на Троекуровском кладбище.

Сочинения 
Автор фельетонов и рассказов, по его сценариям поставлены 8 телефильмов.
 Нелегальный рыцарь. Фельетоны и рассказы. — М., 1990

Награды 
 Лауреат премии имени Б. Н. Полевого, премии «Венец». Награждён орденом Дружбы.

Примечания

Литература 
 Московская энциклопедия. Том 1: Лица Москвы. Книга 6: А-Я. Дополнения. — М.: ОАО «Московские учебники», 2014

Сотрудники журнала «Крокодил»
Сотрудники газеты «Культура»
Выпускники Государственного университета управления
Профессора МГИМО
Похороненные на Троекуровском кладбище
Члены Совета при Президенте РФ по культуре и искусству